Mandry ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Mandry (* 1968), deutscher Theologe und Ethiker 

 Karl von Mandry (1866–1926), deutscher Richter und von 1917 bis 1918 Justizminister des Königreichs Württemberg